Тит Сальвий Руфин Миниций Опимиан () — римский политический деятель начала II века.

В 123 году Опимиан занимал должность консула-суффекта вместе с Гнеем Сенцием Абурнианом. Его имя недавно стало известно из одного важного диплома, найденного на территории Дакии Поролисской и датированной 10 августа 123 года. До этого только лишь имя «Миниций» указывало на то, что этот человек был проконсулом Африки. 138/139 год кажется более предпочтительной датой исполнения Опимианом полномочий проконсула, чем 139/140 год.

Литература 
 Ronald Syme. Hadrianic Proconsuls of Africa. Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 37 (1980), pp. 5, 12.

Проконсулы Африки